

Toponymes 
 Curzay-sur-Vonne est une commune du centre-ouest de la France, située dans le département de la Vienne en région Poitou-Charentes.
 Le château de Curzay, situé sur la commune de Curzay-sur-Vonne (Vienne), édifié en 1710, est inscrit comme monument historique depuis 1927.

Patronyme 
 François Boleslas Casimir Duval de Chassenon de Curzay est un homme politique français né le  à Nantes et mort le  au château familial de Curzay-sur-Vonne.